Le qualificazioni del singolare  del Rakuten Japan Open Tennis Championships 2012 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie

  Grigor Dimitrov (Qualificato)
  Ivo Karlović (ultimo turno)
  Serhij Stachovs'kyj (Qualificato)
  Dmitrij Tursunov (Qualificato)

  Philipp Petzschner (ultimo turno)
  Vasek Pospisil (ultimo turno)
  Marco Chiudinelli (Qualificato)
  Dušan Lajović '(Ultimo turno)

Qualificati

  Grigor Dimitrov
 Marco Chiudinelli

  Serhij Stachovs'kyj
  Dmitrij Tursunov

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Japan Open Tennis Championships 2012
ATP World Tour 2012